Wenn der Postmann zweimal klingelt (engl. The Postman Always Rings Twice) steht für:

 Wenn der Postmann zweimal klingelt (Film), Verfilmung des Romans von Bob Rafelson (1981)
 Wenn der Postmann zweimal klingelt (Roman), US-amerikanischer Kriminalroman von James M. Cain (1934)